Greenvale kan syfta på följande platser:

Australien 

 Greenvale (del av en befolkad plats), Victoria, Hume,

USA 

 Greenvale (ort), New York, Nassau County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar